Глутаровый альдегид (глутаровый диальдегид, пентандиаль) — органическое соединение, альдегид с химической формулой C5H8O2. Прозрачная и бесцветная жидкость, легко растворимая в воде, раздражающе действующая на глаза и лёгкие. Применяется как дубящее средство в производстве кож, также используется в текстильной промышленности и микроскопии.

Свойства 
Имеет вид прозрачной жидкости, как правило без цвета или со слабо-жёлтой окраской. Имеет молярную массу 100,12 г/моль, плавится при −14 °C, кипит при 188 °C, при этом разлагаясь. Хорошо растворяется в воде, спирте, эфире и других органических растворителях.

Соединение нестабильно и при хранении полимеризуется. Для превращения обратно в мономерную форму, полимер требуется перегонять в вакууме. Также при длительном хранении постепенно повышается кислотность.

Применение 
Используется как дубитель в кожевенной промышленности, входит в составы различных аппретирующих пропиток при производстве тканей.

В микроскопии дубящие свойства применяются для фиксации тканей при гистохимических и гистологических исследованиях, в особенности для целей электронной микроскопии. При работе с белками используется в качестве сшивающего агента.

Безопасность 
Вызывает раздражение дыхательных путей, глаз и кожи человека.

Примечания

Литература 
 
 

Альдегиды
Мономеры